Ferrieri – cognome italiano
Anna Castelli Ferrieri – designer, architetto e accademica italiana
Enzo Ferrieri – regista, giornalista e sceneggiatore italiano
Innocenzo Ferrieri – cardinale italiano